Wülberz ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Wülberz (1697–1749), Benediktiner, Theologe und Abt
 Stanislaus Wülberz (1695–1755), Benediktiner, Propst, Historiker und Archivar